Плитвица може бити:

 Плитвица (ријека), ријека у Републици Хрватској, десна притока Драве
 Плитвица (притока Коране), ријека у Републици Хрватској, лијева притока Коране
 Плитвица (Апаче), насељено мјесто у општини Апаче, Помурска регија, Република Словенија
 Плитвица Село, насељено мјесто у општини Плитвичка Језера, Лика, Република Хрватска